Больша́я Тюме́нская энциклопе́дия — первая научно-популярная энциклопедия, посвящённая непосредственно Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Содержит 7 тыс. статей более чем по 30 тематическим направлениям.

Издана в 2004—2009 годах в Тюмени на базе Тюменского государственного университета. В редколлегию издания входили два члена-корреспондента РАН, один действительный член РАО и один член-корреспондент.

Состав издания 
Вышедшее в 2004 году издание первоначально насчитывало три тома, затем в 2009 году было дополнено четвёртым:

История 
За всю свою историю жизнь края в какой-то мере охватывалась только двумя энциклопедическими изданиями: «Сибирской советской энциклопедией» (Новосибирск, 1929—1932, тома 1—3; Нью-Йорк, 1992, том 4) и «Уральской советской энциклопедией» (Свердловск—Москва, 1933, том 1).

В 1990-х—2000-х годах по России прокатилась волна издания региональных энциклопедий. Предтечей тюменской региональной энциклопедии стал словник «Земля Тюменская: Энциклопедия в лицах: Словник» / Подг. Т. И. Бакулина и др. (Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2000. — 123 с.). Специалисты отмечают, что несмотря на присутствие в названии слова «энциклопедия», книга является не более чем биографическим словарём.

Издание «Большой Тюменской энциклопедии» было осуществлено на основании постановления Тюменской областной Думы от 29 января 1999 года № 457 и распоряжения губернатора Тюменской области Л. Ю. Рокецкого от 16 апреля 1999 года № 310-р. Изданию предшествовал выпуск энциклопедий «Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа» (Ханты-Мансийск: НИИ региональных энциклопедий ТюмГУ; ИД «Сократ», 2000 год) и «Ямал: энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного округа» (Салехард, Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2004 год).

После издания в 2004 году трёх основных томов через 5 лет появилась необходимость в выпуске дополнительного тома. По словам известного в Тюмени краеведа Ю. Л. Мандрики, четвёртый том не добавил новой информации по уже опубликованным статьям, а главным образом привнёс статьи касательно появившихся новых депутатов, лауреатов и заслуженных работников.

Шеф ГТРК «Регион-Тюмень» А. К. Омельчук выпустил радиоверсию энциклопедии.

Тираж 
В энциклопедии тираж её не указан. Со слов Ю. Л. Мандрики, одного из авторов энциклопедии, авторский договор предусматривал тираж 5 тыс. экземпляров, но оговаривал возможность допечатки. По сообщениям местных СМИ, энциклопедия была напечатана в количестве 10 тыс. экземпляров.

Создатели 
Над изданием трудились более 400 авторов на протяжении 5 лет. Авторское право на энциклопедию принадлежит НИИ региональных энциклопедий Тюменского государственного университета (директор д-р филол. наук Ю. А. Мешков, заместители директора д-р филол. наук С. А. Комаров и д-р геол.-минерал. наук Н. Ф. Чистякова), авторское право на оригинал-макет и оформление принадлежит издательскому дому «Сократ» (Екатеринбург).

Научно-редакционный совет 
Сопредседатели: С. С. Собянин, С. Е. Корепанов.

Заместители председателя: Г. С. Корепанов, Г. Ф. Шафранов-Куцев, Н. А. Шевчик.

Члены совета:

Редакционная коллегия 
Главный редактор д-р филос. наук, чл.-корр. РАО Г. Ф. Шафранов-Куцев, заместитель главного редактора д-р ист. наук Е. Б. Заболотный. Ответственный секретарь редакции А. А. Чернышёв.

Отделы редакции:

Редакторы от ИД «Сократ» 
 И. Н. Борисова, д-р филол. наук
 Е. С. Зашихин, канд. филол. наук
 И. Н. Шаманаева, канд. юрид. наук

Авторы иллюстраций

Рецензенты

Значение 
Критики отмечают отсутствие в энциклопедии статей по многим важным темам, а также многочисленные ошибки и опечатки. По мнению информаторов Ю. Л. Мандрики, главным недостатком издания стал отказ от исследовательских задач, в энциклопедию попала лишь уже наработанная справочная информация о людях. В то же время этого нельзя утверждать о дополнительном четвёртом томе, создание которого сопровождалось определённой исследовательской работой.

Как бы то ни было, выход энциклопедии в силу её несовершенства стал катализатором для появления новых справочников. Так, один из авторов энциклопедии Игорь Ермаков подготовил к выпуску книги «Тюменцы — Герои Российской Федерации», «Почётные граждане города Тюмени с 1867 по 2011 годы» и «Артистическая элита Тюмени».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Энциклопедии на русском языке
Энциклопедии России
Книги 2004 года
Наука в Тюменской области
Тюменский государственный университет
Культура Тюмени